Шамиссо:

 Шамиссо, Адельберт фон (1781—1838) — немецкий писатель, поэт и естествоиспытатель.
 Шамиссо — остров в Чукотском море.